Lee Daniels peut faire référence à :
 Lee Daniels (né en 1942), un homme politique américain ;
 Lee Daniels (né en 1959), un réalisateur américain.